Eurovision Song Contest 2001, česky také Velká cena Eurovize 2001 (či jen Eurovize 2001), byl 46. ročník soutěže Eurovision Song Contest, který se konal 12. května v dánské Kodani. Se 198 body vyhrála dvojice z Estonska Tanel Padar a Dave Benton, kterou doprovázela skupina 2XL. Píseň se jmenovala „Everybody“. Na druhém místě se 177 body skončila další dvojice, tentokrát z Dánska. Byli to Rollo & King s písní „Never Ever Let You Go“. Také na 36. místě skončilo duo, tentokrát z Řecka, konkrétně Nikos Panagiotidis a Elena Paparizou pod názvem Antique. Píseň se jmenovala „(I Would) Die for You“. V tomto roce se do soutěže vrátili Bosna a Hercegovina, Řecko, Litva, Polsko, Portugalsko a Slovinsko. Kvůli špatným umístěním v posledních 5 letech museli odstoupit Rakousko, Belgie, Kypr, Finsko, Severní Makedonie, Rumunsko a Švýcarsko. V tomto roce se nevrátil žádný interpret z minulých let (naposledy se tak stalo v roce 1989).

Výsledky

Hlasování

Externí odkazy 
 

 
2001 v hudbě
Události roku 2001
Dánsko v roce 2001
Hudební události v Dánsku
Kultura v Kodani
Dějiny Kodaně